Гарфилд может означать:

Персоналии 
 Гарфилд, Генри Лоуренс (более известен как Генри Роллинз; род. 1961) — американский рок-музыкант, вокалист, автор песен.
 Гарфилд, Джеймс Абрам (1831—1881) — 20-й президент США (март — сентябрь 1881 года).
 Гарфилд, Лукреция (1832—1918) — жена президента Джеймса Гарфилда.
 Гарфилд, Ричард (род. 1963) — геймдизайнер, который создал карточную игру Magic: The Gathering.
 Гарфилд, Френк (настоящее имя Франко Гарофало; 1946—2019) — итальянский актёр.
 Гарфилд, Эндрю (род. 1983) — британский актёр, лауреат премии BAFTA (2008).
 Гарфилд, Юджин (1925—2017) — американский учёный, основатель Института научной информации.

Герои 
 Гарфилд (комикс) — комикс, созданный Джимом Дэвисом.
 Гарфилд — персонаж одноимённой серии комиксов, созданный художником Джимом Дэвисом.

Топонимы 
 
 Гарфилд — город в округе Бентон, штат Арканзас, США.
 Гарфилд — город в округе Дуглас, штат Миннесота, США.
 Гарфилд — город в округе Берген, штат Нью-Джерси, США.
 Гарфилд — тауншип в округе Лак-ки-Парл, Миннесота, США.
 Гарфилд — тауншип в округе Полк, Миннесота, США.

Мультипликационные фильмы 
 «Гарфилд и его друзья» (1988−1994) — американский мультипликационный сериал.
 «Гарфилд» (2004) — американский художественный фильм.
 «Гарфилд 2: История двух кошечек» (2006) — американский художественный фильм.
 «Гарфилд шоу» — американский мультипликационный сериал.
 «Гарфилд» (2024) — американский анимационный фильм 2024 года.